Le Tyran licteur (Philohydor lictor) est une espèce de passereau de la famille des Tyrannidae. Il est le seul représentant du genre Philohydor.

Cette espèce est considérée par le Congrès ornithologique international comme faisant partie du genre Philohydor sur la base des travaux de Wesley Edwin Lanyon (1986) et de John W. Fitzpatrick (2004). Par contre, l'American Ornithological Society (et le South American Classification Committee) la classe dans le genre Pitangus, sous le nom Pitangus lictor.

Systémique et distribution 
Cet oiseau est représenté par deux sous-espèces selon  :
 Philohydor lictor panamensis (Bangs & Penard, TE, 1918) : de l'est du Panama au nord de la Colombie ;
 Philohydor lictor lictor (Lichtenstein, MHK, 1823) : dans une zone allant de l'est de la Colombie au Guyanes, à l'est de la Bolivie et au Brésil (centre et Amazonie).

Liens externes

Références 

Tyrannidae
Oiseau d'Amérique du Sud